Het Wereldkampioenschap schroonspringen op de 10 meter toren voor mannen werd gehouden op 23 juli (voorronde en halve finale) en 24 juli 2011 (finale) in de Chinese stad Shanghai. De eerste 18 springers uit de voorronde kwalificeerden zich voor de halve finale, de 12 beste halvefinalisten gingen door naar de finale en kwalificeerden zich tevens voor de Olympische Zomerspelen van 2012 in Londen. Regerend wereldkampioen was de Brit Tom Daley.

Uitslag 
Groen geeft de finalisten aan.
Blauw geeft de halvefinalisten aan.

Bronvermelding 
  Voorronde
  Halve finale
  Finale

Mannen 10m